Grangöl (Granegöl) kan syfta på ett antal insjöar i Sverige:

Grangölen, Blekinge, sjö i Karlskrona kommun, 
Granegöl (Fågelfors socken, Småland), sjö i Högsby kommun, 
Granegöl (Kråksmåla socken, Småland, 631811-150751), sjö i Nybro kommun,  (4,87 ha)
Granegöl (Kråksmåla socken, Småland, 632053-150297), sjö i Nybro kommun, 
Grangöl, sjö i Oskarshamns kommun,  (3,1 ha)
Grangölen, Småland, sjö i Vetlanda kommun, 
Grangölen (Ulrika socken, Östergötland, 644302-147389), sjö i Linköpings kommun, 
Grangölen (Ulrika socken, Östergötland, 644676-147694), sjö i Linköpings kommun, 
Grangölen (Vånga socken, Östergötland), sjö i Norrköpings kommun,  (1,2 ha)

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn